Сарымсаков — фамилия; имеет женскую форму Сарымсакова.
 Сарымсаков, Абжами (1928—1999) — передовик производства, машинист солекомбайна комбината «Арал-сульфат» Министерства пищевой промышленности КазССР, Герой Социалистического Труда.
 Сарымсаков, Кайрат (род. 31 мая 1989) — казахстанский таэквондист, мастер спорта Республики Казахстан, призёр Азиатских игр.
 Сарымсаков, Ташмухамед Алиевич (1915—1995) — советский математик, доктор физико-математических наук, профессор.

Сарымсакова 
 Сарымсакова, Лютфи (Лутфихоним Саримсокова; 1896—1991) — советская узбекская актриса театра и кино, певица, народный артист СССР.